Kabinett Jasper steht für folgende Regierungen des Freistaates Braunschweig:
 Kabinett Jasper I (1919 bis 1920)
 Kabinett Jasper II (1922 bis 1924)
 Kabinett Jasper III (1927 bis 1930)